Kolberbach ist ein Gewässername:

 Kolberbach (Drau) oder Erlbach, linker Zufluss der oberen Drau an der italienisch-österreichischen Staatsgrenze zwischen Südtirol und Osttirol
 Kolberbach (Steinenbach), linker Zufluss des Steinenbachs (zur Mahlspürer Aach, zur Stockacher Aach) bei Kalkofen, Gemeinde Hohenfels, Landkreis Koblenz, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Kolbersbach